Жилинскайте () — литовская женская фамилия (девичья форма). Вариант фамилии 
для замужней женщины Жилинскене (). Образована от фамилии Жилинскас.

Известные носители 
 Жилинскайте, Виктория Юрьевна (род. 1989) — российская гандболистка.
 Жилинскайте, Витауте (род. 1930) — литовская писательница.
 Жилинскайте, Яна Юрьевна (род. 1989) — российская гандболистка.